! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 122001–122100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 122101–122200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 122201–122300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 122301–122400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 122401–122500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 122501–122600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 122601–122700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 122701–122800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 122801–122900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 122901–123000 [ editare]

Lista planetelor minore (122001-123000)